Battaglini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Battaglini (1845–1923), Schweizer Politiker
 Carlo Battaglini (1812–1888), Schweizer Politiker
 Francesco Battaglini (1823–1892), Erzbischof von Bologna und Kardinal
 Giuseppe Battaglini (1826–1894), italienischer Mathematiker